"Currais" pode significar:

 Currais, município brasileiro do Piauí
 Currais Novos, município brasileiro do Rio Grande do Norte
 Ilha dos Currais, ilha do Paraná

Ver também
 

Desambiguações de topônimos